Limosilactobacillus är ett släkte av mjölksyrabakterier, som tillkom 2020 som en utbrytning från släktet Lactobacillus.  Namnet kommer från "limosus" på latin, som betyder "slemmig" och har att göra med att flertalet arter inom släktet producerar exopolysackarider av sackaros. Släktet består idag av 31 arter eller underarter, varav de flesta isolerats från mag- och tarmkanalen hos människor och andra djurarter.

Limosilactobacilli är heterofermativt, det vill säga att det producer två eller fler produkter samtidigt vid fermentation. Det producerar laktat, koldioxid och acetat eller etanol av glykos. Många arter, särskilt underarter av Lm. reuteri omvandlar glycerol eller 1,2-propandiol till 1,3-propandiol respektive propanol. Flertalet underarter tillväxer inte vid närvaro av syre, eller i de Man, Rogosa Sharpe-agar (MRS), som är standardmedium för att odla lactobaciller. Det räcker vanligtvis med att lägga till maltos, cystein och fruktos till MRS för att odla limosilactobaciller.

Arten Limosilactobacillus reuteri har används som en modellorganism vid forskning om värddjurs anpassning av mjölksyrabakterier till sina kroppar.  och för att välja ut mag- och tarm-mjölksyrebakterier för fermentering av livsmedel.

Arter
Släktet Limosilactobacillus består av nedanstående arter:
 Limosilactobacillus agrestis Li et al. 2021
 Limosilactobacillus albertensis Li et al. 2021
 Limosilactobacillus alvi Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus antri (Roos et al. 2005) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus balticus Li et al. 2021
 Limosilactobacillus caviae (Killer et al. 2017) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus coleohominis (Nikolaitchouk et al. 2001) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus equigenerosi (Endo et al. 2008) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus fastidiosus Li et al. 2021
 Limosilactobacillus fermentum (Beijerinck 1901) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus frumenti (Müller et al. 2000) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus gastricus (Roos et al. 2005) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus gorillae (Tsuchida et al. 2014) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus ingluviei (Baele et al. 2003) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus mucosae (Roos et al. 2000) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus oris (Farrow and Collins 1988) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus panis (Wiese et al. 1996) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus pontis (Vogel et al. 1994) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus portuensis Ksiezarek et al. 2021
 Limosilactobacillus reuteri (Kandler et al. 1982) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus rudii Li et al. 2021
 Limosilactobacillus secaliphilus (Ehrmann et al. 2007) Zheng et al. 2020
 Limosilactobacillus urinaemulieris Ksiezarek et al. 2021
 Limosilactobacillus vaginalis (Embley et al. 1989) Zheng et al. 2020

Fylogeni
Nuvarande accepterad taxonomi baseras på List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature och fylogenin är baserad på hela genomsekvenser.

Referenser 
Denna artikel är baserad på artikeln Limosilactobacillus på engelskspråkiga Wikipedia.

Noter

Lactobacillales
Laktobaciller
Fermenterat livsmedel